Slovo Královská cesta může označovat:

 Královská cesta – korunovační trasa českých králů v Praze užívaná od 15. století (1438) do roku 1836 
 Královská cesta (Jordánsko) – starověká cesta v dnešním Jordánsku
 Královská cesta (Persie) – starověká cesta postavená v 5. století př. n. l. v Persii
 Královská cesta (Krakov) – trasa polských králů v Krakově, užívaná při slavnostních, korunovačních a pohřebních procesích do roku 1734
 Královská cesta (Hra o trůny) – 2. epizoda první řady seriálu Hra o trůny